Villefranche je ime ali del imena nekaterih francoskih občin:
 Villefranche, departma Gers 
 Villefranche, departma Yonne 
 Villefranche-d'Albigeois, departma Tarn 
 Villefranche-d'Allier, departma Allier 
 Villefranche-de-Conflent, departma Pyrénées-Orientales 
 Villefranche-de-Lauragais, departma Haute-Garonne 
 Villefranche-de-Lonchat, departma Dordogne 
 Villefranche-de-Panat, departma Aveyron 
 Villefranche-de-Rouergue, departma Aveyron 
 Villefranche-du-Périgord, departma Dordogne 
 Villefranche-du-Queyran, departma Lot-et-Garonne
 Villefranche-le-Château, departma Drôme 
 Villefranche-sur-Cher, departma Loir-et-Cher 
 Villefranche-sur-Mer, departma Alpes-Maritimes 
 Villefranche-sur-Saône, departma Rhône